Molekulska formula -{C12H10O}- se može odnositi na:

 2-Fenilfenol
 Difenil etar